Okręty US Navy o nazwie USS "Hiawatha":
 Pierwszy USS "Hiawatha" (SP-183) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1920
 Drugi USS "Hiawatha" (ID-2892) był holownikiem. Wszedł do służby w 1918.
 Trzeci USS "Hiawatha" (YT-265), później YTB-265 i YTM-265, był holownikiem. Wcielony do służby w 1942, sprzedany na złom w 1987.

Hiawatha